Margaretha Coppier (1516-1597)
Andries Copier (1901-1991), glaskunstenaar